Маријуш Јоп (; 3. август 1978) бивши је пољски фудбалер који је играо на позицији одбрамбеног играча.

Наступао је за Островјец, Вислу, Виђев, Москву и Горњик. Са Вислом је освојио Екстракласу три пута.

За репрезентацију Пољске наступао је 27 пута и играо на Светском првенству 2006. и Европском првенству 2008.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Успеси 
Висла Краков
 Екстракласа: 2000/01, 2002/03, 2003/04.
 Куп Пољске: 2001/02, 2002/03.

Извори

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Пољски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Островјец Свјентокшиског
Фудбалери Висле Краков
Фудбалери Виђева
Фудбалери Москве
Фудбалери Горњика Забже
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.